Castlereagh – miasto w Irlandii Północnej
 Castlereagh – rzeka w Australii
 Castlereagh Park – dawny stadion piłkarski w Newtownards (Irlandia Północna)